La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo maschile 1999-2000 è stata la 3ª edizione della coppa nazionale d'Italia della serie cadetta e si è svolta dal 6 ottobre 1999 all'8 gennaio 2000. Al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Regolamento
Al torneo hanno partecipato le sedici squadre che hanno preso parte alla Serie A2 1999-00, disputando, con gare di andata e ritorno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali ed infine la finale, in gara unica.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1999
Pallavolo nel 2000
 1999-2000